Tommy Bond – attore statunitense
 Tommy Bond – giocatore di baseball statunitense